Bisericani több romániai település román neve:
 Bisericani, Fehér megye
 Székelyszentlélek, Hargita megye